Альберите-де-Сан-Хуан (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Занимает площадь 11,55 км². Население — 101 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы